Ел Компас има више значења:

 Ел Компас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Компас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику